La discipline est l'utilisation des règles et de la punition pour contrôler les faits et gestes du partenaire soumis en cas de désobéissance, dans le domaine du sadomasochisme (BDSM).

La punition peut être physiquement causée par la douleur (comme un coup de canne), psychologiquement causée par l'humiliation (telle qu'une flagellation publique) ou par la perte de liberté (comme attacher le partenaire aux pieds d'un lit en guise de punition en cas de désobéissance). Avant toute activité de ce type les deux partenaires doivent avant tout être consentants.

Bondage contre discipline 
Le bondage même utilisé en tant que punition reste du bondage, seulement il fait également partie de la discipline. La punition n'est pas forcement physique. Cela peut être une perte de privilèges, telle que l'exécution des corvées (comme écrire des lignes sur un tableau noir) sous la menace d'une punition si la corvée n'est pas exécutée correctement, cela peut être une humiliation verbale ou un acte physique sur le partenaire soumis.

Règles 
Les règles peuvent être appliquées d'une manière quelconque par le dominant comme un outil pour désorienter le partenaire soumis. Un partenaire sadique peut également les utiliser en tant que prétexte pour une punition. Un individu stricte en matière disciplinaire est celui qui adore obtenir tout contrôle mental et physique ainsi que l'obéissance de son partenaire.

Articles connexes 
 BDSM
 Bondage
 Fessée érotique

BDSM